Metropolia Huế – jedna z 3 metropolii kościoła rzymskokatolickiego w Wietnamie. Została erygowana 24 listopada 1960.

Diecezje 
 Archidiecezja Huế
 Diecezja Ban Mê Thuột
 Diecezja Đà Nẵng
 Diecezja Kon Tum
 Diecezja Nha Trang
 Diecezja Quy Nhơn

Metropolici 
 Pierre-Martin Ngô Ðình Thục (1960-1964)
 Philippe Nguyễn Kim Ðiền (1964-1988)
 Etienne Nguyễn Như Thể  (1994-2012)
 François Xavier Lê Văn Hồng (2012-2016)
 Joseph Nguyễn Chí Linh (od 2016)

Przypisy 

Religia w Huế
Metropolie rzymskokatolickie w Wietnamie